Thin client
Thin Lizzy, uma banda de hard rock da Irlanda

Pessoas
François Thin

Desambiguação